Первая армия () — воинское формирование британской армии, существовавшее во время Первой и Второй мировых войн. Во время Первой мировой войны в её состав входили индийские и , во время Второй мировой — американские и французские.

Первая мировая война 
1-я армия входила в  в Первой мировой войне. Она была сформирована 26 декабря 1914 года после разделения корпуса Британских экспедиционных сил на 1-ю армию генерал-лейтенанта Дугласа Хейга и 2-ю армию генерала Горация Смита-Дорриена. В состав 1-й армии вошли три армейских корпуса: ,  и .

В марте 1915 года в начале битвы при Нев-Шапель части 1-й армии продвинулись на 1200 ярдов, прежде чем британское наступление выдохлось. В мае 1916 года в битве на хребте Рими и в июне при  1-я армия понесла большие потери. С 1917 года в состав армии входил также . Части армии участвовали в Стодневном наступлении в конце войны.

Вторая мировая война 
Во время Второй мировой войны 1-я армия была воссоздана 8 ноября 1942 года для управления американско-британскими сухопутными силами, высадившимися вл французской Северной Африке, Марокко и Алжире. Армией командовал генерал-лейтенант сэр Кеннет Андерсон. 9 ноября был образован штаб после того, как Андерсон прибыл в Алжир для командования Восточными оперативными силами ().

Первоначально 1-я армия состояла только из американских и британских соединений, но затем после сдачи французских коллаборационистов в Африке состав 1-й армии пополнился перешедшими на сторону союзников французскими частями. В конечном итоге армия выросла до четырех корпусов: ,  и 9-го британских и .

После успешной высадки войска Андерсона были брошены на восток, пытаясь взять Тунис и Бизерту до подхода немецких крупных сил, однако потерпели неудачу. В связи с этим им пришлось затратить некоторое время, чтобы значительно улучшить собственное материально-техническое обеспечение. К тому моменту, когда части 8-й британской армии генерала сэра Бернарда Монтгомери достигли границы Туниса с востока после погони за Африканским корпусом Эрвина Роммеля и после битвы при Эль-Аламейне, 1-я армия восстановила свою боеспособность.

При поддержке элементов  Армейской авиации США и  ВВС Великобритании 1-я армия сыграла основную роль в наступлении 18-й армейской группы генерала Гарольда Александра в ходе Тунисской кампании и разгроме сил оси в Северной Африке. В мае 1943 года усилиями 1-й армии состоялась капитуляция Группы армий «Африка» под командованием Роммеля, что по количеству пленных не уступало Сталинградской битве. Вскоре после капитуляции Роммеля 1-я армия была расформирована как часть, полностью выполнившая свои задачи.

Командиры

Первая мировая война 
 26 декабря 1914 — 22 декабря 1915: генерал сэр Дуглас Хейг
 22 декабря 1915 — 4 февраля 1916: генерал сэр Генри Роулинсон
 4 февраля — 7 августа 1916: генерал сэр Чарльз Монро
 7 августа — 30 сентября 1916: генерал-лейтенант сэр  
 30 сентября 1916 — 1918: генерал сэр

Вторая мировая война 
 Июль — август 1942: генерал-лейтенант 
 Август 1942 — июль 1943: генерал-лейтенант Кеннет Андерсон

См. также 
 Штаб союзных войск (AFGQ)

Примечания

Литература 
 
 

Британские армии во Второй мировой войне
Воинские части и формирования, созданные в 1914 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1943 году